Виктор Буан (; 28 февраля 1886, Бюрхт — 31 марта 1974, Брюссель) — бельгийский ватерполист, пловец и фехтовальщик, призёр летних Олимпийских игр. Впервые произнёс Олимпийскую клятву на Олимпийских играх 1920.

Буан дважды входил в Олимпийскую сборную Бельгии по водному поло, которая стала серебряным призёром Игр 1908 в Лондоне и бронзовым Олимпиады 1912 в Стокгольме. Также, на своей первой Олимпиаде он участвовал в плавании на 100 м вольным стилем, но вышел уже из первого раунда.

Начиная с Игр в Стокгольме, Буан занялся фехтованием. На тех соревнованиях он занял четвёртое место среди шпажистов. Через восемь лет, он первым произнёс Олимпийскую клятву на летних Олимпийских играх 1920 в Антверпене, и на этих состязаниях стал серебряным призёром в командной шпаге. В индивидуальном турнире, он вышел уже после первого раунда. После завершения спортивной карьеры, он был президентом Бельгийского Олимпийского комитета с 1955 по 1965 год.

Во время Первой мировой войны Буан был военным лётчиком.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Буан на sports-reference.com 
 Сайт о Викторе Буане

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Ватерполисты Бельгии
Пловцы Бельгии
Фехтовальщики Бельгии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Лётчики Первой мировой войны (Бельгия)
Олимпийский почётный диплом
Председатели Олимпийского комитета Бельгии